Atar puede hacer referencia a:
Atar, ciudad de Mauritania
Atar, departamento de Mauritania
Aeropuerto Internacional de Atar en Mauritania